The Firm (boek), een roman van John Grisham uit 1991
 The Firm (rockband), een Britse supergroep met Paul Rodgers, Jimmy Page, Tony Franklin en Chris Slade
 The Firm (album), een album van deze band
 The Firm (hiphopgroep), een Amerikaanse supergroep met Nas, Foxy Brown, AZ en Nature
 The Firm (noveltyband), een Britse band, bekend van het nummer Star Trekkin'

Films:
 The Firm (1988), een Britse televisiefilm
 The Firm (1993), een Amerikaanse film van Sydney Pollack uit 1993, gebaseerd op het boek van John Grisham
 The Firm (2009), een Britse film, remake van de film uit 1988

Zie ook
 FIRM, het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens